Мото Гран-Прі Сан Марино 2016 року, офіційна назва GP TIM di San Marino e della Riviera di Rimini — тринадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувся 9-11 вересня 2016 року на міжнародному автодромі Мізано ім.М.Сімончеллі, розташованому у регіоні Мізано-Адріатіко в Італії.

MotoGP

Результати гонки 
На етапі за команду «Ducati Team» по вайлд-кард почав виступати гонщик Мікеле Пірро, проте під час другої практики травмувався Андреа Янноне, і Пірро зайняв його місце в команді. Також в команді «Avintia Racing» травмованого Лоріса База замінив Хав'єр Форес, а Бредлі Сміта (команда «Monster Yamaha Tech 3») продовжував заміняти Алекс Лоус. Як і багато разів у цьому сезоні, на результати гонки вплинула погода. Кваліфікація в суботу проходила під час дощу, чим скористався місцевий улюбленець Кел Кратчлоу, який здобув поул.

На попередніх семи етапах перемоги здобували сім різних гонщиків, і в Сан Марино ця традиція продовжилась. В кваліфікації найшвидшим виявився чинний чемпіон світу Хорхе Лоренсо, проте численні італійські вболівальники, які зібрались на трибунах в день гонки, мріяли побачити тут перемогу свого улюбленця Валентіно Россі. І початок гонки показав, що їхні мрії можуть здійснитись, адже Россі вже на другому колі очолив заїзд, випередивши Лоренсо. З кожним колом Валентіно став збільшувати свою перевагу над переслідувачами, проте тут в гру вступив Дані Педроса, який вже встиг заскучати за смаком перемог. Він на початку гонки займав шосте місце, але з кожним колом став все ближче наближатись до лідерів: на сьомому колі став четвертим, а на чотирнадцятому (рівно середина гонки) — третім. Через три кола Дані обігнав Лоренсо, вийшовши на третє місце, а ще через чотири кола — і Россі, очоливши заїзд. Після цього Валентіно здійснив кілька спроб повернути собі лідерство, проте невдовзі змирився і не став ризикувати зайвий раз, вдовольнившись другим місцем. Педроса ж здобув перемогу, першу для себе в цьому сезоні, ставши таким чином восьмим переможцем у восьми останніх гонках. Третім фінішував Лоренсо, і цей подіум став для нього першим в останніх трьох гонках.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик був покараний додаванням до фінального часу 0,5 секунди;
  — гонщик був покараний додаванням до фінального часу 1,5 секунди;
  — гонщик був покараний пропуском гонщика, що їхав за ним.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
На етапі швейцарського гонщика Домініка Аегертера (команда «CarXpert Interwetten») продовжив заміняти іспанець Ікер Лецуона, а Федеріко Фуліньї («Team Ciatti») виступив по вайлд-кард (втретє у сезоні).

Перемогу в гонці на радість місцевих вболівальників здобув Лоренцо Балдассаррі з команди «Forward Team», і для нього цей тріумф став дебютним в кар'єрі. Доповнили призову трійку Алекс Рінс та Такаакі Накагамі — перший завдяки цьому зумів скоротити відставання від Йоана Зарко, лідера загального заліку, до трьох очок; для другого ж цей подіум став четвертим у сезоні та другим поспіль. Зарко у гонці фінішував четвертим.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2;
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард виступили Стефано Манці (команда «Mahindra Racing», третій виступ у сезоні) та Алекс Фаббрі («Minimoto Portomaggiore», дебютна гонка в кар'єрі).

Перемогу здобув лідер загального заліку Бред Біндер і вона стала для нього п'ятою в сезоні. Другим фінішував Енеа Бастіаніні (четвертий подіум за сезон), третім — Жоан Мір (друге потрапляння в призову трійку у сезоні).

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик був покараний пропуском шести гонщиків під час гонки за зрізання траєкторії;
  — гонщик був покараний пропуском одного гонщика під час гонки через зловживання виїздами за межі треку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Сан Марино
2016
Сан Марино